Il doppio del torneo di tennis ATP Bologna Outdoor 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori John Fitzgerald e Patrick Rafter che hanno battuto in finale Vojtěch Flégl e Andrew Florent 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Scott Melville /  Piet Norval (quarti di finale)
 Brad Pearce /  Dave Randall (primo turno)

 John Fitzgerald /  Patrick Rafter (campioni)
 Donald Johnson /  Bryan Shelton (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Bologna Outdoor 1994
ATP Tour 1994